Mitologia: Lar, singular de les deïtats romanes "lares".
 Onomàstica: Lar (nom etrusc) o Lars, nom etrusc 
 Geografia:
 Lar (Uttar Pradesh), nagar panchayat d'Uttar Pradesh, Índia.
 Riu Lar, a l'Iran, que denomina el Laridjan.
 Lar (Fars), ciutat de Fars a l'Iran, que denomina la regió de Laristan.
 Illa Lar, illa del golf Pèrsic
 Districte de Lar, districte de la província de Teheran, Iran
 Lar (Província de la Frontera del Nord-oest), ciutat a la Província de la Frontera del Nord-oest (PFNO/NWFP) a Pakistan
 Lar (Panjab), ciutat del districte de Multan al Panjab, Pakistan